Zeitnehmer bezeichnet:
 Zeitnehmer beim Sport; siehe Sportwart#Zeitnehmer
 Zeitnehmer, Stoppuhr-Hersteller als „offizielle Partner“ bzw. Sponsoren von Sportveranstaltungen
 Zeitnehmer beim Handball, siehe Kampfgericht (Handball)
 Zeitnehmer, der Time Keeper beim Wrestling; siehe Liste von Wrestling-Begriffen#T
 Zeitnehmer bei Arbeitsstudien, siehe Zeitstudie